Алекса́ндр Арка́дьевич А́рдашев (род. 19 апреля 1968 года, Кирово-Чепецк, Кировская область, РСФСР, СССР) — российский хоккеист, тренер.

Биография 
Родился 19 апреля 1968 года в Кирово-Чепецке. Воспитанник ДЮСШ местного хоккейного клуба «Олимпия» (первый тренер Ю. В. Ложкин).

В ходе сезона 1990/1991 перешёл из «Олимпии» в команду МХЛ — ярославское «Торпедо» (с 2000 года — «Локомотив»), где отыграл 12 сезонов, проведя 443 матча и забросив 104 шайбы. В составе клуба стал двукратным чемпионом России (сезоны 1996/1997 и 2001/2002) и дважды — бронзовым призёром чемпионата России (сезоны 1997/1998 и 1998/1999), в 1998 году участвовал в финальном турнире Евролиги. Часть сезона 2000/2001 выступал за московские «Крылья Советов».

Завершающий сезон игровой карьеры провёл в уфимском «Салавате Юлаеве» и челябинском «Мечеле».

В 2005—2008 годах работал тренером и главным тренером молодёжной ярославской команды «Локомотив-2», затем главным тренером клубов ВХЛ — ступинский «Капитан» (2008/2009) и подольскую «Рысь» (2009/2010). С 2010 года — спортивный директор МХК «Локо» (занимается селекционной и административной работой). 

24 сентября 2019 года назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба КХЛ «Локомотив» (Ярославль). В 2020—2022 годах — главный тренер «Локо», в сезоне 2022/2023 — «Рязань-ВДВ».

Достижения 
Чемпионат России  
  Победитель: 1997, 2002
  Бронзовый призёр: 1998, 1999

Статистика

Литература

Ссылки 
 Ардашев: верю в будущее ярославского хоккея. Чемпионат.com

﻿
Хоккейные нападающие
Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Игроки ХК «Олимпия» Кирово-Чепецк
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Челмет»
Персоналии:ХК «Локомотив» Ярославль
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Капитан»
Тренеры ХК «Рысь»
Тренеры ХК «Локо»
Тренеры ХК «Локомотив» Ярославль